Ciuleandra se poate referi la:
 Ciuleandra, un roman scris de Liviu Rebreanu
 Ciuleandra (film din 1985), un film româno-vest german din 1985, regizat de Sergiu Nicolaescu, adaptare a romanului omonim al lui Liviu Rebreanu
 Ciuleandra (album al Mariei Tănase), un disc al cântăreaței de muzică populară Maria Tănase
 Ciuleandra (Cai am văzut galopând), redirecționare la Măreția frigului, un volum de poezii al poetului Nichita Stănescu
 Ciuleandra, un dans popular din Muntenia, cu ritm accelerat progresiv; melodie după care se execută acest dans